Luba, Baluba – dawne państwo w Afryce
 Luba, Baluba – lud afrykański
 Luba – miasto w Gwinei Równikowej
 Luba – zdrobnienie rosyjskiego imienia Lubow
 Luba – jezioro na Pojezierzu Iławskim
 Luba – język, którym posługuje się ludność Luba